

Geografia
Ponce – città di Porto Rico
Ponce – monte sloveno nella valle di Planica

Persone
 Carlos Ponce – attore e cantante portoricano
 Ezequiel Ponce – calciatore argentino
 Lola Ponce – cantante, attrice, modella e stilista argentina
 José Daniel Ponce – calciatore argentino
 Juan Ponce de León – conquistador spagnolo
 Manuel Maria Ponce – compositore messicano
 Miguel Ponce – calciatore cileno
 Miguel Ángel Ponce – calciatore messicano
 Waldo Ponce – calciatore cileno

Altro
Ponce – bevanda alcolica originaria di Livorno.